Laprade kan syfta på:
 Laprade, Aude
 Laprade, Charente